Pojem dulce může znamenat:
 dulce – sladký (dalo název dulcimeru)
 Dulce – řeka v Argentině

osoby
 Dulce Aragonská (1160–1198) – portugalská královna
 Dulce Provensálská (1090–1127/1130) – provensálská a barcelonská hraběnka
 Dulce Provensálská (1172) († 1172) – provensálská hraběnka
 Dulce Pontes – portugalská zpěvačka